Dies ist eine Aufstellung von State Routes, U.S. Highways und Interstates im US-Bundesstaat Arizona, nach Nummern.

State Routes

Gegenwärtige Strecken

Geplante Strecken 
 Arizona State Route 48
 Arizona State Route 801
 Arizona State Route 802
 Arizona State Route 989

Außer Dienst gestellte Strecken 
 Arizona State Route 50
 Arizona State Route 62
 Arizona State Route 63
 Arizona State Route 65
 Arizona State Route 76
 Arizona State Route 81
 Arizona State Route 84A
 Arizona State Route 89L
 Arizona State Route 93
 Arizona State Route 153
 Arizona State Route 160
 Arizona State Route 164
 Arizona State Route 166
 Arizona State Route 170
 Arizona State Route 172
 Arizona State Route 173
 Arizona State Route 176
 Arizona State Route 217
 Arizona State Route 279
 Arizona State Route 280
 Arizona State Route 360
 Arizona State Route 364
 Arizona State Route 380
 Arizona State Route 464
 Arizona State Route 487
 Arizona State Route 504
 Arizona State Route 789

Interstate Highways

Gegenwärtige Strecken 
 Interstate 8
 Interstate 10
 Interstate 15
 Interstate 17
 Interstate 19
 Interstate 40

Außer Dienst gestellte Strecken 
 Interstate 410 (Arizona)
 Interstate 510 (Arizona)
 Interstate 710 (Arizona)

U.S. Highways

Gegenwärtige Strecken 
 U.S. Highway 60
 U.S. Highway 64
 U.S. Highway 70
 U.S. Highway 89
 U.S. Highway 89A
 U.S. Highway 93
 U.S. Highway 95
 U.S. Highway 160
 U.S. Highway 163
 U.S. Highway 180
 U.S. Highway 191

Außer Dienst gestellte Strecken 
 U.S. Highway 66
 U.S. Highway 80
 U.S. Highway 91
 U.S. Highway 164
 U.S. Highway 260
 U.S. Highway 466
 U.S. Highway 666
 U.S. Highway 789

Weblinks 

 Arizona Road Map bei milebymile.com (englisch)

Arizona
!Liste